Нотнагель, Герман (1841—1905) — один из самых выдающихся терапевтов своего времени, профессор и директор клиники внутренних болезней в Вене.
 Зек, Анке фон (рожд. Нотнагель; род. 1966) — немецкая гребчиха-байдарочница.